Валліка́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 880 км на південний схід від Парижа, 75 км на північ від Аяччо, 39 км на південний захід від Бастії.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Валліка на сайті французького Національного інституту географії
 Валліка на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Валліка на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Мапа муніципалітету Валліка на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Валліка на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Корсика

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Корсика